Dit is een lijst van waargenomen novae.

novae